San Evodio puede hacer referencia a:

 San Evodio de Zaragoza (s. IV), mártir, celebrado el 16 de abril;
 San Evodio de Nicea (s. IV), mártir, celebrado el 2 de septiembre;
 San Evodio de Ruan (s. V), obispo, celebrado el 8 de octubre.